О́грже (на тер. Чехии; , ) / Э́гер (на тер. Германии; ) — река в Чехии и Германии.

Исток находится в Фихтельгебирге, течёт в восточном направлении и у города Литомержице впадает в Эльбу левым притоком.

Самый большой город в верхнем течении — Хеб, вблизи баварской границы. Следующие 100 км Огрже течёт южнее Рудных гор в восточном направлении. В 40 км за Хебом она течёт по городу Карловы Вары. В районе Рудных гор на Огрже расположено водохранилище Нехранице.

Крупные притоки 
Карловарский край
 Плесна, слева, 226 км
 Одрава, справа, 224 км
 Либава, справа, 216 км
 Сватава, слева, 203 км
 Ролава, слева, 177 км
 Тепла, справа, 175 км
 Быстржице, слева, 153 км

Устецкий край
 Либоц, справа, 91 км
 Гутна, слева, 87 км
 Блшанка, справа, 81 км
 Хомутовка, слева, 65 км
 Росовка, слева, 21 км

Примечания 

Притоки Эльбы
Реки Баварии
Реки Карловарского края
Реки Устецкого края